

Села:
 Коритниця — Волинська область, Володимирський район, Устилузька міська громада
 Коритниця — Волинська область, Володимирський район, Локачинська селищна громада

Коритниця () — село, Мінська область, Вілейський район

Коритниця — гміна в Венґровському повіті Мазовецького воєводства
 Коритниця — село в гміні Сулеюв Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Коритниця — село в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Коритниця — село в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Коритниця — село в гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Коритниця — село в гміні Шидлув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Коритниця — село в гміні Рашкув Островського повіту Великопольського воєводства

Коритниця — річка; права притока Ревуци.

Поселення:
 Коритниця () — Регіон Горішка, община Толмін
 Коритниця () — Споднєпосавський регіон, община Кршко